Диатта () — фамилия, распространённая в Сенегале.

 Диатта, Адама (род. 1988) — борец из Сенегала.
 Диатта, Бадара (род. 1969) — футбольный арбитр из Сенегала.
 Диатта, Крепин  (род. 1999) — сенегальский футболист.
 Диатта, Ламин  (род. 1975) — сенегальский футболист.